Barbasco puede referirse a:
El nombre común del arbusto Canella alba o Canella winterana.
El nombre común de la planta Lonchocarpus urucu y Lonchocarpus utilis
El nombre común de la planta Phyllanthus acuminatus.
El nombre común de la planta Piscidia grandifolia
El nombre común de la planta Verbascum pulverulentum
El nombre común de la planta Verbascum simplex
El nombre común de la planta Verbascum thapsus.
El nombre común de la planta Serjania triquetra o Paullinia pinnata (bejuco suramericano empleado en la pesca).

Enlaces externos 
 y sus derivados.

Referencias